Palazzo Borghesi alla Postierla, edificio storico di Siena, tra via di Città e via San Pietro.
 Palazzo Borghesi, edificio storico di Siena, in via di Pantaneto.
 Palazzo Borghesi-Bichi, edificio storico di Siena.
 Palazzo Borghesi, edificio storico di Buonconvento in provincia di Siena.

Pagine correlate 
 Palazzo Borghese (disambigua)